Александр Задорожный:
 Задорожный, Александр Викторович (1960—2017) — украинский юрист, политик и учёный.
 Задорожный, Александр Станиславович (род. 1970) — российский писатель-фантаст.